Palavecino peut désigner :

Patronymes 
 Chaqueño Palavecino (1959) : chanteur folklorique argentin ;
 Santiago Palavecino (en) (1974) : boxeur argentin.

Toponymes 
 Palavecino : l'une des 9 municipalités de l'État de Lara.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme